Egon Hansen kan henvise til:
 Egon Hansen (skytte) (født 1931) – dansk skytte og OL-deltager
 Egon Hansen (fodboldspiller) (født 1937) – dansk fodboldspiller
 Egon Hansen – fiktiv person spillet af Willy Rathnov i Huset på Christianshavn